Кутателадзе — грузинське прізвище.

 Кутателадзе Іовель Григорович (* 1887 — † 1963) — радянський фармаколог, академік АН Грузинської РСР
 Кутателадзе Олександр Миколайович (* 1897 — † 1982) — грузинський радянський письменник
 Кутателадзе Самсон Семенович (* 1914 — † 1986) — радянський фізик, академік АН СРСР

грузинські прізвища